Trinity (Alabama)
 Trinity (Carolina del Nord)
 Trinity (assaig nuclear), primera prova d'una arma nuclear 
 Trinity Church, església de confessió episcopal situada a la intersecció de Wall Street i de Broadway al sud de Manhattan, a New York
 Trinity College, diversos indrets
 Trinity Rescue Kit, distribució Live CD lliure basada en Linux concebuda per a la recuperació, reparació, restabliment de claus i duplicació de discs durs
 Trinity: Souls of Zill O'll, videojoc RPG d'acció part de la saga Zill O'll
 Blade: Trinity, pel·lícula d'acció dirigida per David S. Goyer